Пташи́не молоко́:

 «Пташине молоко» — кондитерський виріб на основі суфле;
 «Пташине молоко» — молокоподібне виділення у деяких видів птахів для годівлі свого потомства.
 Пташине молоко — важковидобувна речовина;
 Пташине молоко — фільм Н. К. Санішвілі.